Kroc est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), culturiste et transgenre américaine
Joan Kroc (1928-2003), philanthrope américain
Ray Kroc (1902-1984), homme d'affaires américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme